Съпротива може да се отнася за:
 съпротива – вид защитен механизъм на човешката психика
 съпротивата като общо понятие за неподчинение на властта
 Съпротива - организирано противопоставяне на силите на Оста през Втората световна война
 „Съпротива“ (Defiance), американски филм от 2008 година

Вижте също 
 Съпротивление